Daniel Pedrosa Ramal, ismertebb nevén Dani Pedrosa (Sabadell, 1985. szeptember 29.) spanyol motorversenyző. A MotoGP 250 cm³-es kategóriájának kétszeres világbajnoka.

Karrierje

125 cm³

Pedrosa a MotoGP legkisebb kategóriájába 2001-ben került, miután jól szerepelt a tehetségkutatónak is megfelelő Movistar Activa kupán. Első szezonját a korábbi futamgyőztes honfitárs, Alberto Puig csapatánál töltötte. Bár első idénye nem indult túl jól, a szezon vége felé megszerezte első, illetve első két dobogós helyezését. Újonchoz képest rendkívül előkelő helyen, nyolcadikként zárta az évet, kereken 100 ponttal.

Egy évvel később már három győzelmet és számos dobogós helyezést is elért, többek között a szezonzáró hazai versenyen, Valenciában is sikerült nyernie. Ekkor összetettben már harmadik lett, mindössze harminc ponttal lemaradva a végső győztes francia Arnaud Vincent-tól.

2003 még jobban sikerült számára. Ebben az idényben már öt futamgyőzelmet szerzett, és nagy fölénnyel, közel hetven pontos előnnyel szerezte meg első világbajnoki címét, megelőzve Alex de Angelist. Annak ellenére tudta ekkora különbséggel megnyerni a világbajnokságot, hogy pályafutása során először egy súlyos sérülést szenvedett az ausztrál verseny egyik szabadedzésén. Mindkét bokáját eltörte, így számára véget ért a szezon.

250 cm³

Világbajnoki címe elismeréseként 2004-re szerződést kapott a negyedliteres géposztályban szereplő Movistar Honda csapatától. Bár a holtszezon során egyetlen percet sem tudott tesztelni sérült bokái miatt, mégis megnyerte az első versenyt, a Dél-afrikai Nagydíjat. Bár a következő futamon kiesett, később két kivétellel mindig dobogóra tudott állni, ez a két alkalom pedig egy-egy negyedik hely volt. Így tehát újoncként tudta megszerezni első negyedliteres világbajnoki címét. Egy évvel később, bár valamivel kevesebb ponttal, meg tudta védeni címét Casey Stoner előtt.

MotoGP

2006-ra Pedrosa a Repsol Honda csapatától kapott szerződést, már a királykategóriában. A szezon jól indult számára, ugyanis az első versenyt rögtön a második helyen zárta. Negyedik MotoGP-versenyén, a Kínában megszerezte pályafutása első királykategóriás győzelmét. Ezzel a győzelemmel akkor a második legfiatalabb volt a sorban. Egészen a maláj versenyig nagyszerűen teljesített, mindössze kétszer végzett a tizediknél rosszabb helyen. Ezen a futamon azonban súlyos térdsérülést szenvedett. Ennek ellenére ötödik helyre kvalifikálta magát, és a versenyen is harmadikként zárt. Később a sérülés már jobban visszavetette, az utolsó négy versenyből egyszer sem állhatott dobogóra, egyszer kiesett, egyszer pedig csak az utolsó pontszerző, tizenötödik helyen végzett. A szezont végül az ötödik helyen zárta.

2007-ben már jóval kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott. Bár az új, 800 köbcentiméteres motorral voltak problémák, végül összetettben második lett Casey Stoner mögött és Valentino Rossi előtt. Amikor célba ért, egyszer sem végzett tizediknél rosszabbként. A szezon végén két évvel meghosszabbította lejáró szerződését.

A következő évben több sérülés is hátráltatta. Először a tesztek során, majd a Sachsenringen sérült meg, utóbbi miatt két versenyt is ki kellett hagynia. Visszatérése után kénytelen volt gumit váltania, miután a Michelin teljesítménye drasztikusan romlott, lecserélte Bridgestone-ra. Érdekesség, hogy ekkor a sorozatban a pilóták saját döntése volt, hogy ki melyik gumiszállítót választja, így előfordulhatott az is, hogy csapaton belül is eltérő gumik voltak a motorokon. Idény végén Pedrosa harmadik lett.

2009 hasonlóan indult, a szezon előtt összeszedett sérülés miatt Katarban csak tizenegyedik lett, azonban lassan visszanyerte formáját, és egyre jobb eredményekre volt képes. Ebben az évben végül ismét harmadik lett.

2010-re visszaváltott régi rajtszámára, a 26-osra (előtte a hármassal versenyzett). Elmondása szerint ezt a szurkolók kérése miatt tette meg, akik már megszokták régi rajtszámát. Pályafutása addigi legsikeresebb szezonját sem úszta meg sérülés nélkül. A megszerzett négy győzelem mellett egy bokasérülés hátráltatta, amely miatt a szezon vége felé ismét futamokat kellett kihagynia.

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája

* Szezon folyamatban.

Források

További információk 
 Dani Pedrosa weboldala

A MotoGP versenyzői
Spanyol motorversenyzők
Katalánok
1985-ben született személyek
Élő személyek